L'Alfàs del Pi kan syfta på följande platser:

Spanien 

 L'Alfàs del Pi (kommun), Valencia, Provincia de Alicante, 
 L'Alfàs del Pi (kommunhuvudort), Valencia, Provincia de Alicante, 

Robotskapade Spanienförgreningar